B60 peut faire référence à :
 Bundesstraße 60, une route fédérale allemande reliant la frontière néerlandaise à Mülheim ;
 Autres maladies dues à des protozoaires, non classées ailleurs, d'après la Classification internationale des maladies.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres